Михаи́л Ильи́н:
 Ильин, Михаил Алексеевич (1915—1992) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 
 Ильин, Михаил Васильевич (род. 1948) — доктор политических наук, профессор, президент Российской ассоциации политических наук.
 Ильин, Михаил Дмитриевич (1866—1942) — доктор медицины, профессор ИМХА.
 Ильин, Михаил Ильич:
 Ильин, Михаил Ильич (1876—1935) — удмуртский советский поэт, фольклорист, этнограф.
 Ильин, Михаил Ильич (1901—1967) — журналист, писатель.
 Ильин, Михаил Николаевич (Юхма; род. 1936) — чувашский советский писатель, поэт и переводчик, драматург, педагог, народный писатель Чувашии; Заслуженный работник культуры Чувашской АССР.
 М. Ильин, псевдоним писателя Ильи Яковлевича Маршака.